Municipio de Parks puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Parks (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Parks (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.